Грицаев — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Грицаев, Сергей (1961—1996) — советский и казахстанский футболист.

Топоним 
 Грицаев — село в Белопольском районе, Сумская область, Украина.

См. также 
 Грицай
 Грицевич
 Грицаевка